

Wydarzenia 

 7 maja – podczas trzęsienia ziemi zawaliła się kopuła świątyni Hagia Sofia w Konstantynopolu.

558